Санта-Круш-даш-Флориш () — муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен в северной части острова Флориш. Население составляет 2493 человека на 2001 год. Занимает площадь 72,11 км². Столицей муниципалитета является одноимённый город с населением 1810 человек на 2001 год.

Покровителем города считается Дева Мария ().
Праздник города — 24 июня.

История 
Город основан в 1548 году.

Экономика и инфраструктура

Экономика 
С 1924 года по 1981 год на острове процветал китобойный промысел. В 1941—1944 гг. был построен и функционировал перерабатывающий завод. В данное время отрасль не развивается.

Кроме того, в экономике острова немаловажную роль играет молочная промышленность. На местном заводе Uniflores Queijo производят сыр. Ежедневная переработка составляет 4000-5000 литров молока.

В 1990-х годах наиболее важное значение приобрело развитие на острове туристического бизнеса.

Транспорт 
Санта-Круш-даш-Флориш связан трассой R 1-2 со всеми важными пунктами на восточном побережье. На западном побережье функционирует скоростная трасса R 2-2, находящаяся в 3 км к юго-западу от города и отходящая от трассы R 1-2. В Санта-Круш-даш-Флориш имеются три порта — по перевозке грузов и пассажиров Порту-даш-Посаш, рыболовецкий порт с маяком Порту-Велью и Порту-Бокуирон на бывшем перерабатывающем заводе. Недалеко от города работает единственный на острове аэропорт, построенный ещё в 1968 году. С него осуществляются прямые рейсы до Азорских островов Сан-Мигел, Терсейра, Фаял и Корву.

Образование 
В Санта-Круш-даш-Флориш функционирует одна начальная школа, средняя школа и гимназия.

Демография

Природа и охраняемые зоны 
Западная и центральная части муниципалитета не заселены и не обрабатываются человеком и признаны ЮНЕСКО территориями, отвечающими за биоразнообразие острова. Бо́льшая часть природных достопримечательностей расположены в этой части острова, включая Морро-Альто (наивысшая точка муниципалитета и острова — 915 м), а также следующие охраняемые зоны:

 Лесной заповедник Фазенда-де-Санта-Круш
 Лесной заповедник Кальдейра Фунда
 Лесной заповедник Кальдейра Раса
 Лесной заповедник Морро-Альто

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Кавейра
 Седруш
 Понта-Делгада
 Санта-Круш-даш-Флориш

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова